San Remigio est une municipalité de la province d'Antique, aux Philippines.
 San Remigio est une municipalité de la province de Cebu, aux Philippines.